El holofonor es un instrumento musical ficticio que aparece en la serie Futurama. Su aspecto recuerda a un Clarinete.

Cuando se toca, se proyectan imágenes que varían según la destreza del músico. Así, si el músico es hábil en su manejo, se proyectan imágenes agradables y realistas, mientras que si no lo es, aparecen imágenes mal dibujadas o terroríficas.

El holofonor, es un "homenaje" o parodia del Visi-sonor que aparece en los libros de la trilogía de la fundación de Isaac Asimov.

Fry lo aprende a tocar cuando está infectado por los parásitos del sandwich, pero cuando está sano ya no es capaz de tocarlo correctamente. En el último episodio de la cuarta temporada de la serie, Fry intenta aprender en una escuela para seducir a Leela, pero ante su incapacidad llega a un acuerdo con el Diablo Robot y se convierte en un virtuoso, gracias a que posee las manos del Diablo. Compone una ópera para holófono, llamada Leela: huérfana de las estrellas, pero a mitad de la obra irrumpe el Diablo y Fry pierde las manos. Así deja de tocar bien y todo el público se marcha, salvo Leela.

Referencias 

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama